Владимир-Георг Карасёв-Оргусаар (; имя при рождении — Владимир-Георг-Юлиан Оргусаар, ; в 1953—1976 — Владимир Карасев; 14 декабря 1931, Таллин — 27 января 2015, Париж) — советский и эстонский режиссёр, сценарист и публицист.

Биография 
После смерти отца жил с матерью в России; свободно говорил на русском и эстонском языках. В 1955—1958 гг. учился в Томском университете, в 1958—1959 гг. работал корреспондентом телерадиокомитета Томской области. В 1965 г. окончил ВГИК. С 1965 г. работал в Эстонской ССР — в Таллинфильме (1965—1969), Eesti Telefilm (1969—1974); с 1968 г. был также членом редакционной коллегии эстонского телевидения. Одновременно (1972—1976) — кинокритик в еженедельнике .

В 1976 году, будучи на Каннском кинофестивале, попросил политического убежища. Жена с сыном смогли приехать к нему через 5 лет.

В 1981—2000 гг. — внештатный сотрудник Радио «Свобода» в Париже; его передачи транслировались также эстонской службой Радио «Свобода».

В 1989 году был избран в Конгресс Эстонии и в течение 2 лет был представителем комитета Эстонии во Франции. Был в числе учредителей и сопредседателем эстонского комитета по защите прав (позже — «Ассоциация „Франция—Эстония — Мост демократии“»).

С 15 января 1971 года состоял в Союзе кинематографистов Эстонии (исключён в 1976 году, восстановлен в 2007).

Семья 
Отец — Ян Оргусаар (после женитьбы — Иван Карасёв; 6.12.1889 — ?).

Жена — Эне Ряммельд (р. 12.1.1947), актриса;
 сын — Тарахи Карасёв (р. 1972).

Творчество 
Снимал документальные фильмы об эстонских революционерах и истории Эстонии. Сценарии не всегда соответствовали официальной «партийной линии». Так, сцены с советскими танками и вооружёнными советскими солдатами на улицах Таллина в 1940 году (фильм «Солнцестояние») указывали на недобровольное включение Эстонии в состав СССР. Фильм «Свободны, как птицы» был запрещён к широкому показу; его премьера состоялась только 3 февраля 1989 г.

По материалам своих радиоинтервью в 1988—1990 гг. выпустил в Стокгольме четыре публицистические исторические книги.

Фильмография 
  «Предшественник» (Таллинфильм, документальный) / «Eelkäija» — сценарист, режиссёр
  «Солнцестояние» (Таллинфильм, документальный) / «Pööripäev» — сценарист, режиссёр
  «Командир» (Таллинфильм, документальный) / «Väejuht» — сценарист, режиссёр
  «Новое время» (Eesti Telefilm, документальный) / «Uus aeg» — сценарист, режиссёр
  «Свободны, как птицы» (Eesti Telefilm; телевизионный фильм в 4-х частях) / «Lindpriid» — сценарист (совместно с Э. Ряммельд по произведению Я.Анвельта), режиссёр
  «Трудные годы» (Eesti Telefilm; телевизионный; укороченная и адаптированная версия «Lindpriid») / «Rasked aastad» — сценарист, режиссёр
  «Шофёры» (Eesti Telefilm, документальный) / «Autojuhid» — сценарист, режиссёр
  «Кузнец» (Eesti Telefilm, документальный) / «Sepikoda» — сценарист (совместно с Uno Maasikas), режиссёр
  «Дух Парижа» (документальный) / «Pariisi vaim» — продюсер (режиссёр )

Избранные публикации 
 Karassev-Orgussaar V. G. Molotov ja meie. — Stockholm : Eesti Rahvusfond, 1988. — 158 p.
 Karassev-Orgussaar V. G. Molotov, Vorošilov, ja meie. — Stockholm : Eesti Rahvusfond, 1988. — 148 p.
 Karassev-Orgussaar V. G. Molotov, Vorošilov, Soome epopöa, ja meie. — Stockholm : Eesti Rahvusfond, 1989. — 168 p.
 Karassev-Orgussaar V. G. Ždanov ja meie. — Stockholm : Eesti Rahvusfond, 1990. — 157 p.

Награды и признание 
 орден Белой Звезды 4-го класса (2011) — в знак признания вклада в восстановление эстонской национальной независимости.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники ВГИКа
Русские эмигранты третьей волны во Франции
Персоналии:Радио «Свобода»